Termin  ima više značenja.

 UDP-N-acetilglukozaminska 2-epimeraza, enzim
 Nacionalni muzej antičke umetnosti, () muzej u Lisabonu